Jan Hoekstra (burgemeester), Nederlands burgemeester
 Jan Hoekstra (voetballer), Nederlands voetballer